Als Fischerspinnen werden folgende Spinnen bezeichnet:
 Die Familie der Fischerspinnen
 Wasserjagdspinne, Spinne aus der Familie der Kammspinnen
 Gelegentlich einige Vertreter aus der Familie der Jagdspinnen